Кастер — фамилия и топоним:

Фамилия 
  (1900—1991) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Музея американского искусства Уитни.
 Кастер, Бернхард (род. 1957) — немецкий политик.
  — американский вейксёрфер, чемпион мира среди профессионалов (2017).
  — американский военный деятель, командующий Учебным центром разведки армии США (2007—2010).
 Кастер, Джордж:
 Кастер, Джордж Армстронг (1839—1876) — американский кавалерийский офицер.
  (1907—1955) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Детройт Тайгерс» (1945).
  (род. 1965) — французская легкоатлетка, чемпионка Франции (1994—1996, 2004), Франкофонских игр (1994) и Центральной Америки и Карибского бассейна (1997) по прыжкам в длину.
  (род. 1948) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джетс» и «Хьюстон Ойлерс».
  (род. 1952) — французская журналистка и писательница, лауреат премии Анны де Ноай Французской академии (2016).
  (1845—1876) — американский военный деятель, двукратный обладатель Медали Почёта за участие в сражениях при Намозин-Черч и Сайлерс-Крик (1865), сын Джорджа Армстронга Кастера.

Топоним 
 Кастер (Монтана)
 Кастер (Южная Дакота)
 Кастер (Висконсин)

Гидроним 
 Кастер — река в Верхнетоемской районе Архангельской области.

Прочее 
 Кастер (Кастре) — рыцарская мыза в Лифляндской губернии (ныне Эстония).

См. также 
 Кастор 
 Кастертон
 Кастерова